

Patronyme 

 Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842), écrivain et dramaturge français.

Toponyme 

 Bouilly, commune française de l'Aube, en région Grand Est ;
 Bouilly, commune française de la Marne, en région Grand Est ;
 Bouilly, ancienne commune française de l’Yonne ;
 Bouilly-en-Gâtinais, commune française du Loiret.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Grand Est